Полянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

Упразднённые
 Полянская волость (Ошмянский уезд) — в составе Виленской губернии
 Полянская волость (Спасский уезд) — в составе Казанской губернии
 Полянская волость (Перемышльский уезд) — в составе Калужской губернии
 Полянская волость (Балахнинский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Полянская волость (Чембарский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Полянская волость (Опочецкий уезд) — в составе Псковской губернии
 Полянская волость — в Псковской области, упразднена в 2015 году
 Полянская волость (Зарайский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Полянская волость (Пронский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Полянская волость (Скопинский уезд) — в составе Рязанской губернии